

События 
 В Московском княжестве правит Василий I Дмитриевич.
 Португальские мореплаватели Жуан Гонсалвиш Зарку и Триштан Ваш Тейшейра открыли остров Мадейра в Атлантическом океане. Часто это событие называют началом Великих географических открытий.
 Столетняя война. Английские войска захватили Париж. Сдача Руана королю Англии Генриху V, Нормандия попадает под контроль Англии.
 Убийство герцога Бургундии Жана Бесстрашного. Герцог Бургундии Филипп Добрый (1419—1465).
 На родине Босха (Хертогенбос) на месте сгоревшей романской базилики строится собор св Иоанна.
 В немецком городе Ростоке основан университет.
 Начало Гуситских войн.
 30 июля — Восстание в Праге. Сентябрь — Смерть Вацлава IV.
 Король Чехии Сигизмунд Люксембург (1419—1421).
Гуситы объявляют Сигизмунда лишённым престола. 13 ноября — Перемирие чашников с королевской армией. Оставление повстанцами Праги и Вышеграда. Победа таборитов при Живогоште.
 Король Кореи Седжон (Сечжон) (1419—1450). Начало вторжения Чосонской Кореи на остров Цусима.
 Указ Чжу Ди повелел вывезти из Дай-вьета в Китай все ценные книги, хроники и документы. Летопись даёт их перечень.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1419 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1419 году
 Чже Цонкапа
Едигей
 Иоанн XXIII (антипапа)

См. также